Arley kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Upper Arley, ort i Worcestershire, England, 
 Arley, Warwickshire, civil parish i Warwickshire, England,

USA 

 Arley, Alabama, Alabama, Winston County,